O Paysandu Sport Club, no ano de 2022, participou de quatro competições oficiais: Campeonato Paraense (106ª), Copa do Brasil (25ª), Campeonato Brasileiro - Série C (12ª) e Copa Verde (9ª).

Pela Copa do Brasil, a equipe bicolor conseguiu passar pelo  (AP) na 1ª fase da competição, porém na 2ª fase foi goleado pelo  em Alagoas e assim deu adeus à competição.

O Campeonato Paraense nesta edição foi marcado por polêmicas quanto à organização da disputa. O Campeonato chegou a ser interrompido por duas vezes, fato este que atrapalhou um bom momento que o  vivia na competição, mas apesar disto a equipe conquistou a classificação para a fase final sem sustos. Passou por  e  até chegar à final contra seu maior rival, o Clube do Remo. O confronto foi marcado primeiramente por novos problemas extra-campo, aonde o bicolor quase foi impedido de levar sua torcida para apoiar durante a finalíssima da competição devido situações que ocorreram no Re-Pa correspondente à 1ª fase da competição. No primeiro jogo da decisão o  foi derrotado pelo placar de 3x0, na segunda partida alcançou a vitória pelo placar de 3x1, porém insuficiente para o placar agregado e assim perdeu o título estadual em pleno Estádio Banpará Curuzu, fator este que gerou diversos outros episódios de discusão e brigas entre diretores dentro de campo.

O acesso à Série B do campeonato brasileiro continua sendo a prioridade bicolor na temporada, porém, a equipe novamente decepcionou sua torcida. Após uma excelente primeira fase, aonde conquistou classificação tranquila para a 2ª fase, foi o momento que a equipe entrou em declínio e assim como as duas edições anteriores, acabou como ultimo colocado de seu grupo. Sendo assim, em 2023, o  disputará a Série C do campeonato brasileiro pelo 5º ano consecutivo.

Fechando o calendário bicolor, em 2022, houve a disputa da Copa Verde. A dita competição correu risco de não ocorrer neste ano, porém devido apelo dos clubes que vieram a compor o torneio, a competição foi confirmada pela CBF, apesar da desistência de alguns clubes que já estavam com suas vagas asseguradas. O  passou por adversários como ,  e  até chegar à final contra o . A 1ª partida da final acabou no placar de 0x0 no Estádio Banpará Curuzu. No jogo da volta, a equipe bicolor estava sendo derrotada pelo placar mínimo até que aos 50 do 2º tempo, João Vieira acertou um belo arremate em cobrança de falta e levou a decisão para os pênaltis, aonde a equipe bicolor obteve melhor aproveitamento e assim venceu pelo placar de 4x3 nas penalidades e consagrou-se Campeão da copa verde pela 3ª vez, assim tornando-se novamente o maior vencedor (de maneira isolada) da competição e conquistando vaga direta à 3ª fase da Copa do Brasil de 2023.

Elenco profissional 
Ver também: Lista de futebolistas do Paysandu Sport Club por ano

Ultima atualização: 27 de outubro. 

 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador lesionado/contundido

Outros jogadores

Diretoria e comissão técnica

Conselheiros 

Mesa diretora da assembleia geral para o Biênio 2021 - 2022
1	RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL - PRESIDENTE
2	MANOEL ACACIO BASTOS DE ALMEIDA SILVA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO - 2º VICE-PRESIDENTE
4	BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - 1º SECRETÁRIO
5	THIAGO VELASCO GUIMARAES SILVA - 2º SECRETÁRIO

Mesa diretora do conselho deliberativo para o Biênio 2021 - 2022
1	TONY COUCEIRO - PRESIDENTE
2	IÊDA CRISTINA ALMEIDA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	ARLINDO JOSE GUIMARAES BASTOS - 2º VICE-PRESIDENTE
4	TITO OLIVEIRA - 1º SECRETÁRIO
5	JORGE FACIOLA NETO - 2º SECRETÁRIO

Deliberativo 2021 - 2024
1	LEANDRO PANTOJA PEREIRA
2	BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
3	ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSE
4	LUIS AUGUSTO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
5	IGOR VIGGIANO MARQUES
6	HUMBERTO VICTOR PEREIRA DE SOUZA
7	DANIEL CORREIA RAIOL JUNIOR
8	KATIA NAZARÉ TEIXEIRA RODRIGUES
9	ADRIANO BEZERRA MARTINS
10	CARLOS TADEUS SANTOS MATOS DA CUNHA
11	CELSO DIOGO COUCEIRO
12	FREDERICO MIGLIO NEIVA
13	FABIO JOSÉ SILVA RAIOL
14	ALBERTO LOPES MAIA NETO
15	MARCELO JIMMY NEVES MACIEL
16	MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
17	JOSÉ SILVÉRIO NUNES DA FONSECA
18	BRUNO MARCEL CONCEIÇÃO SOARES
19	JORGE FACIOLA DE SOUSA NETO
20	ANDRÉ MARTHA TAVARES
21	ABIBE FERREIRA JUNIOR
22	ABILIO DIOGO COUCEIRO FILHO

Deliberativo 2019 - 2022
1	ALESSANDRO PEREIRA POMPEU
2	BRENO VEIGA E SILVA
3	CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES
4	CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO
5	DIO GONÇALVES CARNEIRO
6	FABRÍZIO DE ALMEIDA GONÇALVES
7	FELIPE MORAES DOS REIS
8	FREDERICO CEZAR NICOLAS ESTEVES
9	ISAIAS BULARMAQUI DE MORAES
10	IVONELIO CALHEIROS LOPES
11	JOAO BOSCO LOBO
12	JORGE SILVA JÚNIOR
13	JOSÉ ANÍZIO DE OLIVEIRA NETO
14	JOSÉ MARIA CARDOSO COSTA
15	LEONARDO JACOB DE LIMA
16	LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES
17	LUIZ FELIPE DA SILVA CRUZ
18	MANOEL D'OLIVEIRA REIS NETO
19	RAFAEL OLIVEIRA LIMA
20	ROGÉRIO NORONHA FRAIHA
21	ROMULO RAPOSO SILVA
22	SÉRGIO FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR
23	SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA 
24	THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO
25	TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA

Fiscal 2021 - 2024
1	ROMULO RAPOSO SILVA
2	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR
3	ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
4	REGINALDO BENTES DOS SANTOS
5	JOSÉ RICARDO COSTA

Conselheiros suplentes 2019 - 2022
1	FRANCISCO ANTÔNIO VALLINOTO DE SOUZA
2	ÉDSON FERREIRA DE SENA
3	ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ
4	DAVI DE SOUZA BARROS
5	ELY ANDERRSON SANTOS BARACHO
6	ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20 

 : Jogadores emprestados pelo Paysandu
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato ou que rescindiram contrato
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
|}

|}

Ranking CBF 

Inicio da Temporada

 3.498 Pontos (622) 
 Ranking Nacional - (5) 40º Posição
 Ranking Regional -  1º Posição
 Ranking Estadual -  1º Posição

|}

Uniformes

Uniformes Principais

Jogos 
Todas as partidas do clube com seu time principal.
 Última atualização em 19 de novembro de 2022.
 Legenda:  Vitórias —  Empates —  Derrotas

Resumo das Participações 
 Ver também: Títulos do Paysandu Sport Club

Estatísticas 
 Atualizado em 19 de novembro
 Jogadores riscados já não integram mais o elenco do Paysandu ou estão em período de empréstimo

Artilharia 
A artilharia da temporada:

  F1. O gol convertido no dia 19 de novembro, foi anotado em súmula para o jogador Ricardinho, porém, João Vieira foi o único a ter contato com a bola no referido lance.

Doblete 
Estes foram os dobletes do Paysandu:

Presença 
Total de jogos, por jogador, na temporada:

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Paysandu:

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Paysandu:

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Paysandu:
<noinclude>

Cartões
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Capitães 
Os capitães da temporada:

Desempenho dos treinadores 
 Ver também: Treinadores do Paysandu Sport Club

Fatos marcantes

Desempenho 
  conquistou a classificação para as quartas de finais do Parazão 2022 com 3 rodadas de antecedência. 
 O  terminou o Parazão 2022 com cerca de 76% de aproveitamento, aproximadamente 20% acima do clube campeão.

Acontecimentos 
 15 de dezembro de 2021 -  divulga novo 'Lobo mau', desenhado por torcedor. 
 10 de janeiro -  realiza novamente sua pre-temporada em Barcarena. 
 21 de janeiro -  é o único clube do norte dentre os 30 mais valiosos do Brasil. (Avaliado em R$ 162 milhões) 
 10 de fevereiro -  divulga nota de esclarecimento referente a apoios financeiros de caráter emergencial que foram proporcionados em período de pandemia e também montante atualmente devolvido. 
 21 de fevereiro - Após o Clássico Re-Pa de número 763,  acusa representantes do rival de manifestarem gestos desrespeitosos e violentos, além de falta de vericidade nas acusações do Clube do Remo que também divulgou nota manifestando falta de estrutura para ser recebido no Estádio Banpará Curuzu. 
 24 de fevereiro - Estádio Banpará Curuzu recebe o 6° Drive Thru Ambiental de Belém. 
 2 de março -  garante premiação de R$ 1.370.000 por avançar à 2ª fase da copa do brasil. (R$ 620 mil referente à 1ª fase e R$ 750 mil à 2ª fase) 
 8 de março - Parazão 2022 é paralisado devido possíveis irregularidades. 
 15 de março -  anuncia novo patrocinador. 
 28 de março -  fatura aproximadamente de R$ 500 mil em campanha de combate à pirataria. 
 2 de abril - O TJD-PA definiu nesta data que o  seria punido em 2 partidas sem público em decorrência dos atos ocorridos no último clássico Re-Pa. Porém, o presidente bicolor questiona a medida ser tomada tão depois do ocorrido quanto próximo à final do estadual e garante que clube terá público na finalíssima. 
 5 de abril -  confirma venda de Atacante Nicolas por aproximadamente R$ 1,5 Milhões ao . 
 8 de abril -  confirma lesão e necessidade de intervenção cirúrgica nos atletas Bileu e Ricardinho. 
 15 de abril -  receberá mais de R$ 1 Milhão de patrocínio do Governo do Pará através do Banpará. 
 2 de maio -  assina contrato de patrocínio com Grupo Ocrim. 
 6 de maio - Victor Diniz (atleta bicolor que está emprestado ao ), cita falta de oportunidades no  devido "panelinha". 
 11 de maio -  foi condenado em 1ª instância à pagar o débito de R$ 103.915,84 ao Meia Juninho, que atuou pelo clube em 2020. 
 18 de maio -  é punido por 'apagão' e tumultos na final do Parazão 2022, presidente bicolor promete recorrer. 
 19 de maio - Atual executivo da Copa do Nordeste visita Belém para propor parcerias que podem ser implementadas com a provável troca de presidência da FPF. 
 22 de maio - Grupo de empresários vão à Justiça e pedem indenização do  de R$ 40 milhões pela suposta venda dos direitos de Yago Pikachu ao grupo . Porém, ex-presidente Alberto Maia afima que não existe documento que comprove e alega que o grupo tenta a tempos executar esta ação. 
 3 de junho - Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora) é o mais novo parceiro do Paysandu Sport Club e o clube irá destinar 1% da renda bruta da bilheteria de todos os jogos do time masculino de futebol profissional ao instituto. 
 29 de junho - Ex-presidente bicolor Ricardo Gluck Paul é eleito novo presidente da Federação Paraense de Futebol. 
 1 de julho -  anuncia novo patrocinador. 
 4 de julho A CBF não almeja realizar a edição de 2022 da Copa Verde devido calendário apertado. 
 14 de julho - O Lateral direito Yago Pikachu, foi transferido do  para o Shimizu S-Pulse, do Japão. Tal negociação garante ao  4% do valor de transação, algo em torno de 172 mil reais. 
 23 de agosto - CBF confirma realização da Copa Verde. 
 7 de dezembro - Maurício Ettinger é reeleito presidente do .

Retrospecto por adversários

Equipes Gaúchas

Equipes Catarinenses

Equipes Paulistas

Equipes Cariocas

Equipes Goianas

Equipes Baianas

Equipes Alagoanas

Equipes Sergipanas

Equipes Paraibanas

Equipes Cearenses

Equipes Piauienses

Equipes Potiguares

Equipes Amapaenses

Equipes Tocantinenses

Equipes Acrianas

Equipes Amazonenses

Equipes Paraenses

Estádios

Categorias de Base

Sub-23

Brasileiro de Aspirantes

1ª fase

Sub-20

Paraense

Amistosos 

1ª fase 

  F1. No segundo tempo, aos 24 minutos, a partida teve de ser encerrada por causa do placar, de acordo com as regras.
  F2. Partida encerrada após o fim do 1º tempo, pois a equipe do Curumins retornou sem o número mínimo de jogadores para compor a equipe.

Oitavas de final

Sub-17

Paraense

1º Turno

2º Turno

 Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Futebol Feminino
Amistosos

Equipe principal

Paraense

 Quartas de final

 Semifinal

Final

Sub-20

Paraense

1º turno 

2º turno

Outras Modalidades
 Ver também: Outros esportes do Paysandu Sport Club

  Basquetebol -  é Campeão Paraense Sub-12.  é eliminado nas semifinais do Paraense Sub-17 pela equipe do JP8.  encerra a sua participação no campeonato brasileiro interclubes sub-17 na 14ª posição.  é tetra campeão paraense de basquete. 
  Regata -  vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Remo.  vence segunda etapa do Campeonato Paraense de Remo.  conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro Interclubes.  é tri-campeão paraense de remo. 
  Futsal -  inicia com derrota no torneio Bené Aguiar.  é Campeão Paraense Sub-11. 
  Salto ornamental - Atleta bicolor participa da Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. 

Temporadas do Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club
Paysandu
Futebol de 2022 no Pará